Ramea kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ramea, administrativ by, Banten,

Kanada 

 Ramea (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar